Niccolò Persichetti (1849-1915) – archeologo e filologo italiano
 Paolo Persichetti (1962) – ex terrorista, giornalista e saggista italiano
 Raffaele Persichetti (1915-1943) – militare e insegnante italiano
 Vincent Persichetti (1915-1987) – compositore e pianista statunitense